Евгений Чен:
 Чен, Евгений (1878—1944) — китайский дипломат и министр иностранных дел Китайской Республики.
 Чен, Евгений Бернардович (род. 1934) — советский легкоатлет, советский и российский тренер, спортивный комментатор, внук предыдущего.